Guajirolus är ett släkte av dagsländor. Guajirolus ingår i familjen ådagsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ådagsländor
Guajirolus